Åre (Åre kommun) este o comună din comitatul Jämtland din Suedia. Reședința sa este localitatea Järpen. Alături de reședință, comuna cuprinde și așezările: Åre, Mörsil, Duved, Undersåker și Hallen.

Geografie

Zone urbane 
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Referințe

Legături externe 

 Website oficial (în suedeză)

Åre